Tovuz bezeichnet:
 Tovuz (Stadt), Stadt in Aserbaidschan
 Tovuz (Rayon), Bezirk in Aserbaidschan

Siehe auch:
 Berd (Tawusch), Stadt in Armenien, früherer Name Towus (armenisch ), auch transkribiert als Tovuz